Broxton (Cheshire), een plaats in het Engelse graafschap Cheshire
 Broxton (Georgia), een plaats in de Amerikaanse staat Georgia